Моав может означать:
 Моав  — историческая область.
 Моав — сын Лота (сына Арана).

См. также 
 Моаб — город на востоке штата Юта, США.